Kościół św. Katarzyny w Grzywnie – kościół rzymskokatolicki w jurysdykcji parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie.

Lokalizacja 
Kościół znajduje się w powiecie toruńskim, w gminie Chełmża, we wsi Grzywna.

Historia 
Kościół pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku. Jest on jednonawowy, kamienno-ceglany, z kruchtami: gotycką od zachodu (stanowiącą przyziemie planowanej i niezrealizowanej wieży) i barokową od południa. W 1906 roku od strony północnej została do nawy dobudowana kwadratowa wieża. W fasadzie zachodniej umieszczone są terakotowe rzeźby z połowy XIV w. przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem i świętych. Wnętrze świątyni wyposażone jest w przedmioty z XVI-XIX wieku. W kościele znajdują się organy z początku XX wieku, na wieży wisi dzwon z 1582 roku, odlany przez torunianina Marcina Schmidta. Na zewnątrz kościoła umieszczono płyty nagrobne tutejszych proboszczów (m.in. ks. Antoniego Temmy, zm. w 1895 i Jana Żuławskiego, zm. w 1931). Na przykościelnym cmentarzu znajduje się neoklasycystyczna kaplica grobowa Czarlińskich.

Przypisy 

Kościoły w diecezji toruńskiej
Świątynie pod wezwaniem św. Katarzyny
Grzywna (województwo kujawsko-pomorskie)
Zabytkowe kościoły w powiecie toruńskim
Architektura gotyku w województwie kujawsko-pomorskim
Obiekty sakralne w gminie wiejskiej Chełmża
Architektura I Rzeczypospolitej (województwo chełmińskie)